Октябрьский — посёлок в Брединском районе Челябинской области. Входит в состав Белокаменского сельского поселения.

Упоминался на плане земельной дачи поселка Брединского (1895) на месте, где сечас поселок, показана водяная мельница Лосева.

География 
Расположен в центральной части района, на берегу пруда, устроенного на реки Синташте. Рядом проходит трасса 75К-009. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 12 км.

Население 

(в 1966 — 343, в 1970 — 373, в 1983 — 216, в 1995 — 264)

Улицы 
Набережный переулок
Октябрьская улица
Школьная улица

Примечания 

Населённые пункты Брединского района